Иматия () е областна единица в Република Гърция. Разположен е в централната част на Егейска Македония и е част от административната област Централна Македония. Центърът му е град Бер (Верия).

Общини 

Номи в Гърция
Централна Македония